«Feeling Good» — песня 1964 года, написанная Энтони Ньюли и Лесли Брикасс для мюзикла «The Roar Of The Greasepaint — The Smell Of The Crowd», была записана многими артистами.

Также Feeling Good или Feelin’ Good могут означать:

Музыка

Альбомы 
 Feeling Good — альбом Джули Лондон 1965 года.
 Feeling Good — альбом Роя Айерса 1982 года.
 Feeling Good — альбом Арт Блэйки 1986 года.
 Feelin’ Good — альбом The Three Sounds 1961 года.
 Feelin’ Good — альбом Лины Хорн 1965 года.
 Feelin’ Good — альбом Джерри Маллигана 1965 года.
 Feelin’ Good — альбом Дэвид Раффин 1969 года.
 Feelin’ Good — альбом Сары Воан 1972 года.
 Feelin’ Good — альбом Nightmares on Wax 2013 года.

Песни 
 «Feelin’ Good» — песня группы Faithless при участии Дайдо 2010 года.
 «Hyper Music / Feeling Good» — сингл группы Muse 2001 года.